El nombre Joaquín Gómez puede referirse a:

Joaquín Gómez, seudónimo del guerrillero colombiano Milton de Jesús Toncel Redondo.
Joaquín Gómez Bas, escritor y artista español residente en Argentina.

Joaquín Gómez Bujalance, actor español.

Joaquín Gómez Gurza, deportista olímpico mexicano de remo.

Joaquín Gómez Mira, médico español.

Joaquín Gómez de la Cortina, I Marqués de Morentes.
Joaquín Gómez Peruyera, futbolista español.

Joaquín Gómez, actor de doblaje español.